Сторожево́е — село Усманского района Липецкой области. Административный центр Сторожевского сельсовета.

Находится на левом берегу реки Усмани.

В 1651 году вблизи Татарского вала Белгородской черты образовалась слобода. В ней поселились 32 конных и 5 пеших сторожевых казаков. По роду деятельности казаков село получило своё название — Сторожевое.

В XVIII веке из Сторожевого переселились несколько жителей; они основали село Сторожевские Хутора.

В 1855 году в селе «тщанием прихожан» была построена каменная церковь. Храм считался главным, «при ней в селе Красном Архангельская церковь деревянная, приписная». Михайло-Архангельский храм с. Сторожевого был разрушен в первой половине XX в. На месте разрушенной церкви 24 ноября 2001 года был установлен крест, а рядом построили новый храм.

Население

Источники

Примечания 

Населённые пункты Усманского района